Borchmolen (Kessenich), een watermolen te Kessenich
Borchmolen (Sint-Oedenrode), een watermolen te Sint-Oedenrode